Der Lautenspieler steht für:
 Der Lautenspieler (Boulogne)
 Der Lautenspieler (Caravaggio)